Herb gminy Rychtal przedstawia w polu błękitnym srebrnego barana zwróconego w lewo z głową zwróconą w prawo, ze złotą aureolą wokół głowy, dzierżący złoty drzewiec zwieńczony krzyżem, ze srebrna chorągwią z czerwonym krzyżem. Baran wspięty na zielonym wzgórzu.

Herb w obecnym kształcie został ustanowiony przez Radę Gminy 25 października 2019 r.

Herb gminy jest historycznym herbem dawnego miasta Rychtal.

Przypisy 

Rychtal (gmina)
Rychtal